Розендал (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Розендал, Джон Марк (род. 1961) — американский виолончелист и гамбист.
 Розендал, Реми — нидерландский футбольный вратарь, выступавший за амстердамский «Аякс».

Другое 
 Розендал — город и община на юге Нидерландов.
 Розендал (Гелдерланд) — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды).
 Розендал — нидерландский любительский футбольный клуб из одноимённого города.